Гёггинген () — название нескольких географических пунктов в Германии:

 Гёггинген — община в земле Баден-Вюртемберг.
 Гёггинген — район в западной части г. Аугсбурга в Баварии.
 Гёггинген — деревня, часть общины Краухенвис в районе г. Зигмаринген в земле Баден-Вюртемберг.